de Franse koningen met de naam Karel (Charles) 
de zonen van een Franse koning, die geen koning werden : 
 Karel van Neder-Lotharingen (953-992)
 Karel van Anjou (1226-1286)
 Karel van Valois (1270-1325)
 Karel van Valois (1446-1472)
 Karel Orlando van Frankrijk (1492-1495)
 Karel II van Orléans (1522-1545)
 Karel van Frankrijk (1686-1714), ook Karel van Berry genoemd
 Karel Ferdinand van Berry (1778-1820)